Намасте́:
 Намасте — индийское, а также непальское приветствие и прощание.
 «Намасте» — название одной из серий американского телесериала «Остаться в живых».